Михайленко — українське прізвище, походить від імені Михайло.

 Михайленко Анатолій Григорович (1939—2007) — заслужений журналіст України.
 Михайленко Андрій Петрович (1972—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайленко Валерій Васильович — український мовознавець. Доктор філологічних наук.
 Михайленко Валерій Петрович (нар. 1948) — український хімік, еколог, кандидат хімічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Михайленко Віталій Ігорович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайленко Ганна Станіславівна — економіст, директор ЗапорізькоЇ філії Національної академії статистики та аудиту.
 Михайленко Ганна Василівна (1929—2015) — перекладачка, правозахисниця, неоголошений член Української Гельсінкської Групи, громадська діячка.
 Михайленко Геннадій Володимирович (17 червня 1948, м. Суми) — голова Сумської обласної ради (2010—2014 рр.)
 Михайленко Дмитро Станіславович (*13 липня 1973, Кіровоград) — український футболіст та футбольний тренер.
 Михайленко Євген Олександрович ( 1985) — український підприємець, співвласник компанії «Food vs Marketing», громадський діяч.
 Михайленко Іван Іванович — старший солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Михайленко Лідія — заслужена артистка України.
 Михайленко Марина Юріївна — українська дипломатка. Посол України в Португалії.
 Михайленко Наталія Миколаївна (27 лютого 1955) — український фізико-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Михайленко Олександр Романович (* 1935) — заслужений юрист України, відмінник освіти, почесний працівник прокуратури, доктор юридичних наук, професор.
 Михайленко Ольга Дмитрівна — депутат ВР
 Михайленко Петро Петрович (1914-2008) — доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України.
 Михайленко Сергій Анатолійович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Михайленко Яків Іванович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Українські прізвища
Прізвища на -енко